Finnångeltjärnarna är en grupp tjärnar i Undersåkers socken och Åre kommun:
Finnångeltjärnarna (Undersåkers socken, Jämtland, 699755-135991), sjö i Åre kommun
Finnångeltjärnarna (Undersåkers socken, Jämtland, 699769-135985), sjö i Åre kommun
Finnångeltjärnarna (Undersåkers socken, Jämtland, 699775-135955), sjö i Åre kommun